XKO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kemano (Canada)